Благо́й (, ) — русская, болгарская и македонская фамилия:
 
 Благой, Олег Николаевич (род. 1979) — украинский хоккеист, защитник румынского клуба «Прогым Георгени».

См. также 
 Благое
 Благово